Derbi Eterno puede referirse a:

 Derbi Eterno de Eslovenia, un  partido de fútbol esloveno entre NK Maribor y el sucesor de Olimpija Ljubljana, NK Bežigrad.
 Derbi Eterno de Belgrado, un partido de fútbol serbio entre Estrella Roja de Belgrado y Partizan.
 Derbi Eterno de Croacia, un partido de fútbol croata entre Dinamo Zagreb y Hajduk Split.